Polish National Home bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Polish National Home (Connecticut), ID-Nr. 83003566
 Polish National Home (Massachusetts), ID-Nr. 80000475